Andorka Péter (1984) labdarúgó
Andorka Péter (1987) zeneszerző